

Пасе () — село в гміні Броншевіце Серадзького повіту Лодзинського воєводства

Пасе () — муніципалітет у регіоні Бретань, департамент Іль і Вілен
 Пасе () — муніципалітет у регіоні Нормандія, департамент Орн